est une expression anglaise signifiant « tais-toi ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de  présente sur l'album Elephunk sorti le  ;
 , album de Kelly Osbourne sorti le  ;
 , chanson issue de cet album ;
 , album de LaFee sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de R. Kelly présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Stormzy sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi